Си́сто-Па́лкино — деревня в составе Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Название 
Существующая версия происхождения названия деревни соединяет в себе финно-угорское «систа» — чистая, от названия реки на которой стоит деревня и русское «палкино» — от фамилии возможного владельца деревни или крестьянина с распространённым в средние века новгородским именем Палка.

Современное название — Систо-Палкино.

Также «Систо-Палкино» (Systo Palty) — название известного музыкального фестиваля, проходящего весной в Ленинградской области (ранее он проходил вблизи этой деревни, но затем переехал, а название сохранилось).

История 
Название реки Систа, которая стала основой названия, существовало ещё в XIV веке.

Упоминается, как деревня Sista Palkina By Копорского уезда в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов.

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, обозначена деревня .

Она же на шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как .

Селение Систер Палкина обозначено на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года. Оно же, как деревня Систа — на карте Ямбургского, Капорского, Псковского, Новгородского и Гдовского уездов 1705 года.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года оно же обозначено, как Систапалка.

СИСТА ПАЛКИНА — деревня принадлежит статской советнице Юрьевой, число жителей по ревизии: 134 м п., 125 ж. п. (1838 год)

В имении вдовы генерал-майора Жандра при деревне Систа, на реке стояла каменная мукомольная мельница.

В 1844 году деревня Систо-Пакина насчитывала 28 дворов.

СИСТО ПАЛКИНА — деревня статской советницы Юрьевой, по просёлочной дороге, число дворов — 36, число душ — 131 м п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году деревня Систо Палкина насчитывала 38 крестьянских дворов и часовню. На противоположном берегу реки располагались: кирпичный завод, харчевня и мыза Зиновьева.

СИСТА-ПАЛКИНА — деревня владельческая при реке Систе на приморском просёлочном тракте, в 67 верстах от Петергофа, число дворов — 42, число жителей: 161 м п., 176 ж. п. (1862 год)

В 1871 году в деревне была открыта земская школа. Жители занимались рыбной ловлей и перевозкой грузов по Финскому заливу.

В 1880—1881 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Д. В. Зиновьева и стали собственниками земли.

Сборник ЦЦентрального статистического комитета описывал деревню так:

СИСТЯ (СИСТА ПАЛКИНА) — деревня бывшая владельческая при реке Систе, дворов — 64, жителей — 368; 2 лавки. (1885 год).

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Копорской волости 2-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1923 год деревня Систо-Палкино входила в состав Систо-Палкинского сельсовета Копорской волости Петергофского уезда.

С 1923 года, в составе Керновского сельсовета Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Пограничного сельсовета.

С 1927 года, в составе Ораниенбаумского района.

В 1928 году население деревни Систо-Палкино составляло 370 человек.

По административным данным 1933 года, деревня называлась Систо Палкино и входила в состав Пограничного сельсовета Ораниенбаумского района. В состав Пограничного сельсовета Ораниенбаумского района входили 7 населённых пунктов: деревни Керново Новое, Керново Старое, Копёрки Большие, Копёрки Малые, Новое Устье, Перново и Систо Палкино, общей численностью населения 1004 человека. Административным центром сельсовета являлась деревня Новое Керново.

По данным 1936 года в состав Пограничного сельсовета входили 4 населённых пункта, 114 хозяйств и 3 колхоза. Административным центром сельсовета было село Систо Палкино.

Согласно топографической карте 1938 года, деревня называлась Систа-Палкино и насчитывала 69 дворов.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 30 января 1944 года.

С 1950 года, в составе Калищенского сельсовета.

С 1960 года, в составе Устьинского сельсовета.

С 1963 года, в составе Гатчинского района.

С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни Систо-Палкино составляло 103 человека.

По данным 1966 и 1973 годов деревня называлась Систа-Палкино и также находилась в составе Устьинского сельсовета.

По данным 1990 года деревня называлась Систо-Палкино и находилась в административном подчинении Сосновоборского городского совета.

В 1997 году в деревне проживали 30 человек, в 2007 году — 47.

В 2016 году на кладбище близ деревни был построен и освящен деревянный Храм-часовня в честь Всех Святых.

География 
Деревня расположена в западной части района на автодороге  (Санкт-Петербург — Ручьи).

Расстояние до административного центра поселения — 10 км.

Ближайшая железнодорожная станция — Копорье, с пассажирским сообщением — Калище.

Деревня находится на берегах реки Систы. Чуть ниже река впадает в Копорскую губу Финского залива.

На правом берегу к Систо-Палкину примыкает деревня Мустово.

Демография

Фото

Примечания 

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)